Andrea Ruffolo – architetto, scrittore e pittore italiano.
 Edoardo Ruffolo – rugbista a 15 italiano.
 Giorgio Ruffolo – politico ed economista italiano.
 Nicola Ruffolo – notaio, scrittore e filosofo italiano.
 Sergio Ruffolo – designer, pittore e scultore italiano.